Калтак — многозначный термин.

Топонимы 
Калтак — остров в архипелаге Новая Земля.

Фамилия 
 Калтак, Брайан (род. 1993) — вануатский футболист.
 Калтак, Джин (род. 1994) — вануатский футболист.
 Калтак, Ивоки — вануатский футболист. Отец Джина, Тони и Калтфера.
 Калтак, Калтфер (род. 1997) — вануатский футболист.
 Калтак, Мичел (род. 1990) — вануатский футболист.
 Калтак, Тони (род. 1996) — вануатский футболист.